William Remington – economista statunitense
William Remington – lunghista, ostacolista e vescovo anglicano statunitense